Иван Пронский: Пронский Нелюбов-Шемяка, Иван Васильевич (ум. 1550) — князь из рода Рюриковичей, боярин и воевода, российский военный и государственный деятель.
 Пронский, Иван Дмитриевич (ум. 1523) — князь из рода Рюриковичей, боярин и воевода, русский военный и государственный деятель на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Пронский, Иван Иванович Турунтай — князь, боярин и воевода.
 Пронский-Рыбин, Иван Петрович (ум. после 1682) — князь из рода Рюриковичей, боярин и воевода, российский военный и государственный деятель.